

Geografia 
 Coligny – comune francese situato nel dipartimento dell'Ain della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 François de Coligny (1557-1591) – comandante militare ugonotto francese
 François de Coligny d'Andelot (1520-1569) – comandante militare ugonotto francese
 Gaspard I di Coligny (1456-1522) – nobile e maresciallo francese
 Gaspard II di Coligny (1519-1572) – nobile, ammiraglio francese e capo militare degli ugonotti 
 Gaspard III di Coligny (1584-1646) – nobile e maresciallo francese
 Gaspard IV de Coligny (1620-1649) – nobile e maresciallo francese
 Louise de Coligny (1555-1620) – nobile francese
 Odet de Coligny (1517-1571) – cardinale e vescovo cattolico francese, che si convertì al calvinismo

Pagine correlate 
 Gaspard de Coligny